Виале () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виале, Аугусто (1692—1777) — дож Генуэзской республики.
 Виале, Бенедетто (1660—1749) — дож Генуэзской республики.